Блог школьного Всезнайки — российский некоммерческий научно-популярный журнал и образовательный портал для подростков, созданный в сентябре 2008 года и рассчитанный на школьников средней и старшей школы.

На портале публикуются новости науки по основным школьным предметам, обзоры образовательных ресурсов всего мира, научно-популярные фильмы, виртуальные экскурсии, видео уроки по созданию сайтов, танцам, обработке фотографий и т. д. Это материалы, которые могут быть использованы в процессе обучения в школе и в самостоятельной внеклассной работе.

В 2008 году портал был включен в реестр информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Федерального агентства по образованию .

В 2011 году были проведены вебинары совместно с Национальным исследовательским институтом «Высшая школа экономики», концерты-встречи с деятелями Мариинского театра, в том числе с художественным руководителем театра Валерием Гергиевым и примой Дианой Вишневой.

Проект «Вебинар на школьном сайте» 
В рамках проекта «Вебинары» в ноябре 2011 года запущен проект «Вебинар на школьном сайте». Размещённые в проекте вебинары можно встраивать на школьные сайты. Пошаговые инструкции для администраторов школьных сайтов размещены на Блоге в разделе «Вебинары». Техническая поддержка обеспечивается компанией Microsoft.

Проект «Вебинар на школьном сайте» получил одобрение Министерства образования и науки РФ и официальную поддержку Министерства образования республики Коми.

Ссылки

Примечания 

Среднее образование в России
Рунет
Сайты, появившиеся в 2008 году
Школьное образование